Calne ist der Familienname folgender Personen:

 Richard of Calne, englischer Ritter 
 Roy Yorke Calne (* 1930), britischer Chirurg 

Calne steht für:

 Calne (Wiltshire), Stadt in Wiltshire, Südwest-England
 Calne Railway, Eisenbahngesellschaft in Wiltshire in England

Siehe auch:
 Kalne